Cal Caelles: edifici del municipi de Cardona (Bages)
 Cal Caelles: edifici del municipi de Biosca (Segarra)